Pedro Pablo Tavima Alba, (16 de novembro de 1985) é um futebolista colombiano que atua como zagueiro. Atualmente está no Junior da Colômbia.

Futebolistas da Colômbia
Naturais de Cáli